2016 Stockholm FIM Speedway Grand Prix – dziewiąta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2016. Zawody odbyły się 24 września 2016 na Friends Arena w Solnie.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Jacoba Thorssella. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Kim Nilsson i Peter Ljung. Po wycofaniu się z turnieju Andreasa Jonssona i zastąpieniu go przez pierwszego rezerwowego, na miejsce drugiego rezerwowego wyznaczono Linusa Sundströma.

Ze względu na wycofanie z tegorocznego cyklu Grand Prix w zawodach nie wystąpił Jarosław Hampel. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Fredrik Lindgren.

 (#33)  Jarosław Hampel → (#66)  Fredrik Lindgren
Z kolei ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Nicki Pedersen. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Michael Jepsen Jensen.

 (#3)  Nicki Pedersen → (#52)  Michael Jepsen Jensen
Również ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Andreas Jonsson. Jako zmiana wystąpił: Kim Nilsson, który początkowo miał być pierwszym rezerwowym turnieju w Sztokholmie.

 (#100)  Andreas Jonsson → (#17)  Kim Nilsson

Losowanie pozycji startowych odbyło się 23 września.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Sztokholm
2016
2016 w Szwecji